La bataille d'Azemmour peut faire référence à :
 Bataille d'Azemmour (1508)
 Bataille d'Azemmour (1513)